Diego López puede hacer referencia a:

 Diego López, morisco español del siglo XVI cuyo nombre árabe era Aben Aboo.
 Diego López, gobernador de la Provincia de Taguzgalpa en 1577.
 Diego López García (1875-1969), pintor español.
 Diego López Bueno (c.1568-1632), escultor español. 
 Diego López de Arenas (1579-?), alarife español (s. XVII)
 Diego López de Cogolludo (1613-1665), relator franciscano de la conquista de Yucatán.
 Diego López de Cortegana (1455-1524), traductor y humanista español.
 Diego López de Salcedo y Rodríguez, segundo gobernador de la Provincia de Comayagua (1526-1530).
 Diego López de Zúñiga (?- 1531), teólogo español.
 Diego López Garrido (1947-), político español.
 Diego López Rodríguez (1981-), guardameta español del Rayo Vallecano.
 Luis Diego López (1974-), futbolista uruguayo.
 Diego López Noguerol (2002-), futbolista español del Valencia CF.
 Diego López de Haro, nombre que llevaron varios señores de Álava y Vizcaya:
 Diego López I de Haro (1093-1124), tercer señor de Vizcaya;
 Diego López II de Haro (1170-1214), quinto señor de Vizcaya;
 Diego López III de Haro (1237-1254), séptimo señor de Vizcaya;
 Diego López IV de Haro (1295-1311) "el Intruso", noveno señor de Vizcaya;
 Diego López V de Haro (c.1250-1310), fundador de la villa de Bilbao.